FEMA ist eine Abkürzung für:

 Federal Emergency Management Agency, die nationale Koordinationsstelle für Katastrophenhilfe der USA
 Federation of European Motorcyclists' Associations, ein europäischer Dachverband nationaler Motorrad-Interessensvertretungen und Lobby bei der Europäischen Union
 Fédération Europeénne du Modelisme Automobile, europäischer Dachverband für Speedmodellautorennen
 Flavor and Extract Manufacturers Association der Vereinigten Staaten von Amerika

FEMA